Debreczeni József (1844–1883) tanár
 Debreczeni József (1905–1978) író, újságíró, műfordító, költő
 Debreczeni József (1929) könyvszakértő, egyetemi tanár
 Debreczeni József (1955) politikus